Stati Uniti d'America
 Ridgecrest – città della Contea di Kern, California
 Ridgecrest – census-designated place della Contea di Pinellas, Florida
 Ridgecrest – città della Parrocchia di Concordia, Louisiana